HFG steht für:

 Heeley Motor & Manufacturing Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Hochschulfreiheitsgesetz, Artikelgesetz zur Neuordnung des Hochschulwesens in Nordrhein-Westfalen
 Nordrhein-Westfälische Hochschulbau- und Finanzierungsgesellschaft mbH, ehemalige Bauträgergesellschaft in Nordrhein-Westfalen
 Handfunkgerät

HfG steht für:

 Hochschule für Gestaltung

HFG